Brian McFadden (né en 1980), chanteur et compositeur irlandais

Brian McFadden est aussi un nom pouvant désigner:

Personnalité
 (né en 1984), dessinateur humoristique américain

Personnage fictif
Brian McFadden, personnage de la série télévisée américaine

Voir aussi
, musicien américain de The Vacant Lots
 (né en 1981), joueur américain de football américain

McFadden, Brian